Romanenko je priimek več oseb:
 Aleksandr Danilovič Romanenko (*1932), ruski literarni zgodovinar in prevajalec, slovenist
 Prokofij Logvinovič Romanenko, sovjetski general
 Peter Loginovič Romanenko, sovjetski general
 Andrej Aleksejevič Romanenko, sovjetski general